Stiefanija Gieorgijewna Nadymowa (ros. Стефания Георгиевна Надымова; ur. 1 grudnia 1994 w Kudymkarze) – rosyjska skoczkini narciarska i kombinatorka norweska. Medalistka zimowej uniwersjady w konkursie drużynowym skoczkiń narciarskich (2017). Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej (2017/2018). Medalistka mistrzostw Rosji w kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery

Skoki narciarskie 
Pierwszy skok w życiu oddała w 2010 w rodzinnym Kudymkarze.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutowała w styczniu 2013 w Libercu, gdzie wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym została zdyskwalifikowana, a w rywalizacji drużyn kobiecych z reprezentacją Rosji zajęła 6. lokatę.

W marcu 2013 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Oberwiesenthal 37. lokatę. Kilka dni później w Örnsköldsvik zdobyła pierwsze punkty tego cyklu trzykrotnie plasując się na początku drugiej dziesiątki słabo obsadzonych konkursów. Latem 2013 zadebiutowała w zawodach najwyższej rangi – we wszystkich konkursach Letniego Grand Prix plasowała się w czwartej i piątej dziesiątce, nie zdobywając punktów.

7 grudnia 2013 w Lillehammer po raz pierwszy przystąpiła do rywalizacji w Pucharze Świata, odpadając w kwalifikacjach. W konkursie głównym zadebiutowała 3 stycznia 2014 w Czajkowskim, gdzie była 41.

W 2014 podczas skoku treningowego w Niżnym Tagile upadła przy lądowaniu silnie uderzając głową o zeskok. Za sprawą tego zdarzenia przez cały sezon nie mogła uprawiać sportu. Po powrocie, za namową swojego trenera, zaczęła trenować kombinację norweską.

5 września 2015 w Czajkowskim zdobyła pierwszy w karierze punkt Letniego Grand Prix, plasując się na 30. lokacie.

W lutym 2017 w Ałmaty, wspólnie z Aloną Sutiaginą, zdobyła brązowy medal zimowej uniwersjady w konkursie drużynowym kobiet. W ramach tej imprezy zajęła również 5. pozycję w konkursie indywidualnym i 4. w zmaganiach drużyn mieszanych.

Kombinacja norweska 
Latem 2017 zdobyła mistrzostwo Rosji w kombinacji norweskiej (Gundersen HS102/5 km).

20 stycznia 2018 w Renie zwyciężyła w pierwszych w historii zawodach kobiecego Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej (Gundersen HS111/5 km). W sezonie 2017/2018 odniosła jeszcze dwie wygrane w zawodach tej rangi i raz stanęła na drugim stopniu podium, zwyciężając w klasyfikacji generalnej cyklu.

Pod koniec marca 2018 ponownie została mistrzynią Rosji w kombinacji norweskiej (Gundersen HS102/5 km).

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Nadymowej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Rosyjscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1994
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017